Plewnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Plewnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice

Zobacz też: Plewnik Pierwszy